Pizarro, spanyol családnév
 Pizarro, település Mexikóban, Puebla államban
 Pizarro fivérek, spanyol konkvisztádorok
 Francisco Pizarro (1478–1541) spanyol konkvisztádor, az Inka Birodalom meghódítója
Csillagászat
 4609 Pizarro, kisbolygó
 7968 Elst-Pizarro, kisbolygó